Inverness ist der Name mehrerer Orte

in Schottland:
 Inverness (danach sind die anderen benannt)

in den Vereinigten Staaten:
 Inverness (Bullock County, Alabama)
 Inverness (Shelby County, Alabama)
 Inverness (Colorado)
 Inverness (Florida)
 Inverness (Illinois)
 Inverness (Indiana)
 Inverness (Kalifornien)
 Inverness (Maryland)
 Inverness (Mississippi)
 Inverness (Montana)
 Inverness (New York)
 Inverness (North Carolina)
 Inverness Township, Michigan

in Kanada:
 Inverness (British Columbia)
 Inverness (Nova Scotia)
 Inverness (Québec)
 Inverness County, Nova Scotia